Дубровицкий сельский округ

Московская область 

 Дубровицкий сельский округ Подольского района (1994—2006)

Ярославская область 

 Дубровицкий сельский округ Переславского района